Erich Kleiber (1890-1956), dirigent, vader van Carlos Kleiber
 Carlos Kleiber (1930-2004), dirigent, zoon van Erich Kleiber

Zie ook 
 Wet van Kleiber